Latin Extended-A è un blocco Unicode. È costituito dai 128 caratteri compresi nell'intervallo U+0100-U+017F.

Originariamente noto come European Latin contiene caratteri presenti in ISO/IEC 8859. Cinque caratteri derivano inoltre da ISO/IEC 6937.

Contiene un carattere deprecato, ŉ (LATIN SMALL LETTER N PRECEDED BY APOSTROPHE, U+0149), mantenuto per compatibilità con ISO 6937.

Tabella

Tabella compatta di caratteri

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Basic Latin
 Latin-1 Supplement
 Latin Extended-B
 ISO/IEC 8859

Unicode